Con il termine Lévyne ci si riferisce a due specie di minerali:

Lévyne-Ca
Lévyne-Na